Pride Tota Elimination 2004 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  na Saitama Super Arena em Saitama. O evento contou com o Primeiro Round do GP de Pesados de 2004.

Resultados

Chave do Grand Prix de Pesados do Pride de 2004

Ligações externas 
 Site Oficial do Pride
 Sherdog.com

2004 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2004